

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Myszki – część wsi Szewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Myszki – część wsi Góry w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Myszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Myszki – osada wsi Lubienia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Myszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Myszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo

Miejscowości na Białorusi 

 Myszki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
 Myszki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.